Music Detected — четвёртый студийный альбом французской этно-электронной группы Deep Forest, изданный в 2002 году.

Об альбоме 
В отличие от предыдущих работ музыканты включили в альбом звучание электрогитар, а ритмы, набиваемые электроникой, заменили на живые ударные.

Список композиций

Участники записи 
 Эрик Муке — аранжировки, синтезатор, программирование, вокодер (2, 6, 13)
 Мишель Санчес — аранжировки, синтезатор, программирование
 David Fall — ударные (1-10, 12, 13)
 Philippe Paradis — гитара (1, 6, 8-10, 12)
 Beverly Jo Scott — вокал (5, 7, 12), вокодер (2, 13)
 Mahalakshmi Iyer — вокал (1)
 Stefka Iordanova — вокал (2, 13)
 Cecile Sanchez — скрипка (2)
 Kifu Mitsuhashi — сякухати (5, 10)
 Aya Motohashi — хичирики (8)
 Kazue Tajima — шо (8)
 Anggun — вокал (9)
 Angela McCluskey — вокал (10)
 Brij Narayan — сарод (11)
 Sadhana Sargam — вокал (12)

Примечания

Ссылки 
 Music Detected на сайте Мишеля Санчеса
 Music Detected на сайте Discogs.com

Альбомы Deep Forest